Иван Ильич Юхимчук (5 сентября 1903, Побойная — 5 июня 1963, Москва) — советский военный деятель, гвардии генерал-майор авиации.

Биография
Родился 5 сентября 1903 года в селе Побойная (ныне Жашковского района Черкасской области, Украина) в крестьянской семье.

Вступил в ряды РККА в ноябре 1925 года. Окончил Военно-политическую академию им. Ленина (воздушный факультет) в 1938 году. Участник боев на Халхин-Голе в 1939 году.

Война застала И.И. Юхимчука у самой границы в городе Белосток. Служил он заместителем командира по политической части 9-й смешанной авиационной дивизии.

В августе 1941 г. И. И. Юхимчук назначается комиссаром 1-й резервной авиационной группы Ставки Верховного Главнокомандования на Юго-Западном фронте. В ноябре 1941 г. группа преобразуется в ВВС Калининского фронта. Бригадный комиссар И. И. Юхимчук назначается комиссаром ВВС фронта. Затем служба в особой ударной авиационной группе Ставки Верховного Главнокомандования на Северном, Ленинградском и Волховском фронтах.

Генерал-майор авиации (23.11.1943).

С 16.06.1943 по 14.11.1945 - начальник политического отдела, 1 гвардейского истребительного авиационного корпуса.

Уволен в запас по болезни в 1945 году.

Умер 5 июня 1963 года. Похоронен на Головинском кладбище в Москве.

Награды
 3 ордена Красного Знамени;
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени;
 орден Красной Звезды;
 медаль «За отвагу»;
 медали СССР.

Примечания

Литература 
 Костенко Ф. А. Корпус крылатой гвардии. — М.: Воениздат, 1974.

Ссылки 
 The Generals of WWII.

Члены КПСС
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Похороненные на Головинском кладбище
Родившиеся в Уманском уезде
Родившиеся в Жашковском районе
Политработники Великой Отечественной войны